Pokrantz ist der Name von

 Carl Pokrantz (1820–1890), deutscher Kaufmann in Bremen und Konsul von Lippe und Schaumburg-Lippe, Reeder in Hamburg
 Johannes Pokrantz (1827–1882), auch: Johannes Christian Theodor Pokrantz, deutscher Theologe, Pastor in Gerdau und Horst, Brieffreund von Gerhard Uhlhorn
 Richard Pokrantz (1862–1943), deutscher Jurist, Geheimer preußischer Regierungsrat, tätig in der Volksfürsorge

Pokrantz steht für
 Berthold Pokrantz, auch Berth. Pokrantz, Buch- und Steindruckerei, ehemalige Druckerei und Verlag in Hannover